Abdul Azim Bolkiah – principe, produttore cinematografico e attivista bruneiano
 Abdul Hakeem Jefri Bolkiah – principe, dirigente d'azienda e tiratore a volo bruneiano
 Abdul Mateen Bolkiah – principe e militare bruneiano
 Faiq Bolkiah – calciatore bruneiano
 Hassanal Bolkiah – sultano del Brunei
 Jefri Bolkiah – principe e politico bruneiano
 Majeedah Bolkiah – principessa e funzionaria bruneiana
 Masna Bolkiah – principessa e funzionaria bruneiana
 Mohamed Bolkiah – principe e politico bruneiano